Ке́йтлин Роше́ль Ди́вер (, ; ) — американская актриса.

Ранние годы 
Родилась 21 декабря 1996 года в городе Финикс, штат Аризона, США. В 9 лет начала посещать Далласскую студию молодых актёров и вскоре подписала контракт с агентством «Таланты Лос-Анджелеса». В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе со своими родителями и двумя младшими сестрами.

Карьера 
Дебютировала в кино в 2009 году. Появлялась в эпизодических ролях в сериалах «Добиться или сломаться», «Американская семейка», «Частная практика», «Менталист». В 2011 году снялась в фильмах «Очень плохая училка» и «Дж. Эдгар». С 2011 по 2015 год Кейтлин снималась в сериале «Правосудие».

С 2011 по 2021 год снималась в сериале «Последний настоящий мужчина».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США